Il singolare del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Andrea Stoppini 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Amer Delić (primo turno)
 Simon Stadler (quarti di finale)
 Kevin Kim (Campione)
 Scoville Jenkins (semifinali)

 Carsten Ball (semifinali)
 Michael Yani (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (secondo turno)
 Alex Kuznetsov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2008